Сен-Марте́н-дю-Фую́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 70 км на схід від Нанта, 13 км на захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 605 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1662,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мартен-дю-Фую на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-дю-Фую на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара